Osdorp (stadsdeel), een voormalig stadsdeel van de gemeente Amsterdam
Osdorp (tuinstad), een wijk in de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam
Oud Osdorp, het oorspronkelijke dorp Osdorp
Bolwerk Osdorp, 17e-eeuwse vestingwerk in Amsterdam